«European Imaging and Sound Association, EISA» () — европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в разных номинациях.

Ассоциация существует с 1982 года. Нынешний президент — Paul Miller (Великобритания).

Среди членов такие издания как: Heimkino (Германия), Ljud & bild (Швеция), Stereo&Video и др. Россию представляют журналы Stereo&Video, Foto&Video и «АвтоЗвук».

Традиционно считается, что EISA Awards — «выбор журналистов», однако выбор победителя определяется голосованием главных редакторов членов-участников.

В зависимости от конъюнктуры рынка, список категорий периодически менялся, в 2013 году он был таким:

 аудио
 домашний кинотеатр
 автомобильная электроника
 фото
 видео
 мобильное устройство
 экологически чистое устройство

Каждая категория имеет 5—6 номинаций.

В номинации допускаются модели техники, обзоры которых были опубликованы в не менее пяти журналах членов-участников. Продукт-претендент должен поступить в продажу не позднее 1 октября не менее чем в 10 европейских странах. EISA Awards заключает договор с компанией-победителем, согласно-которому та имеет права использовать логотип «Победитель EISA Awards» на соответствующем продукте или использовать слоган в рекламных целях.

См. также 
 Лауреаты EISA по годам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив российского сайта на archive.org

Профессиональные ассоциации
Общественные организации
Организации Европы